Когэн — многозначный японский термин:
 Император Когэн — 8-й правитель династии Ямато.
 Когэн (нэнго) — девиз правления японского императора Го-Фукакуса, использовавшийся в 1256—1257 годах.
 Когэн Итто-рю — древняя школа кэндзюцу и нагинатадзюцу, классическое боевое искусство Японии.
 Сига Когэн — японский горнолыжный курорт.

См. также